Rapallini bezeichnet:
 die Einwohner von Rapallo
 Fernando Rapallini (* 1978), argentinischer Fußballschiedsrichter